«Делегли́с» (, ) — станция Монреальского метрополитена на . Между станциями «Верден» и «Ласаль». Обслуживается . Расположена в  . Открыта 3 сентября 1978 года.

История 
«Делеглис» —  глубокого заложения. Первоначальный проект был разработан Жаном-Морисом Дюбе и представлял собой стандартную станцию с боковыми платформами. Однако во время строительства пришлось изменить проект и уменьшить ширину станции из-за хрупкости местного глинистого сланца . Новый проект архитектурного бюро Лемэ и Ледюк был представлен в виде двух однонаправленных платформ, расположенных одна над другой. Верхняя платформа залегает на уровне 19,8 метров и обслуживает движение в направлении станции Оноре-Бугран. Нижняя платформа находится на уровне 25,6 метров и обслуживает движение в направлении станции Ангриньон. Двери электричек в обоих направлениях открываются с левой стороны, а не с правой, как на всех других станциях линии. На платформу ведут два входа/выхода: один в центре, другой на западном конце станции; каждый из них связан со своим вестибюлем.

Станция украшена серией художественных кругов из керамической плитки на нижних уровнях и бетонных барельефов на верхних уровнях работы Клода Теберже и Антуана Д. Ламарша.

Название станции ведёт происхождение от улицы Делеглис (), или Церковной улицы. Впервые на карте эта улица была обозначена в 1834 году. Современное название она получила в 1879 году из-за церкви Нотр-Дам-де-Сеп-Дулёр (Богоматери Семи Скорбей), которая ныне находится рядом со станцией метро. В микрорайоне Кот-Сен-Поль улицу продолжает проспект Делеглис, названный так из-за местной церкви Святого Павла.

Рядом 
Рядом со станцией располагаются офис организации Канадское здравоохранение и социальное обеспечение, Городской центр социального обеспечения в боро Сюд-Уэст, Клинический центр Вердена, , парк Артюр-Террьян, Министерство здравоохранения Канады, , школа Нотр-Дам-де-Сеп-Дулёр.

Транспорт 
 Маршруты STM:  (регулярные) 12 «Иль-де-Сёр», 37 «Жоликёр», 58 «Веллингтон», 61 «Веллингтон»; (ночные) 350 «Верден / Ла-Саль».

Фотогалерея

Ссылки 
 
 
Монреальский метрополитен